Miao steht für:
 Miao (), ein Volk in China
 auch deren Sprache(n) (als Teil der übergeordneten Sprachgruppe der Miao-Yao-Sprachen) und eine dafür entwickelte Schrift samt zugehörigem Unicodeblock werden teilweise als Miao bezeichnet
 Miao (), einen Schrein oder Tempel diverser chinesischer Denominationen
 Miao Dao (), ein zweihändig geführtes chinesisches Langschwert, dem japanischen Katana ähnlich 

Geographie:
 Miao (Arunachal Pradesh), Stadt im indischen Bundesstaat Arunachal Pradesh, Sitz des römisch-katholischen Bistums Miao
 Miao (Chongming), (), Großgemeinde im Stadtbezirk Chongming der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Shanghai
 Bail Miao, Großgemeinde im Autonomen Gebiet Innere Mongolei in China, bei dem der Bailingmiao-Aufstand stattfand
 Miao Jiang (), Fluss, über den die Batuan-Brücke führt

Personen:
 Miao Shan (), eine mythische Prinzessin in chinesischen Legenden – siehe Guanyin
 Dou Miao († 172), eine Kaiserin der Han-Dynastie und dritte Gemahlin des Kaisers Huan
 Miao Lijie (* 1981), chinesische Basketballspielerin und Olympiateilnehmerin 2004, 2008 und 2012
 Miao Min (* 1960), chinesische Eisschnellläuferin und Olympiateilnehmerin 1984
 Michael Miao (* 1963), Schwimmer aus Taiwan und Olympiateilnehmer 1984, später Sportmediziner
 Miao Miao (* 1981), australische Tischtennisspielerin und Olympiateilnehmerin 2000, 2004, 2008 und 2012
 Nora Miao (* 1952), Schauspielerin aus Hongkong
 Miao Qing (* 1983), chinesischer Handballspieler und Olympiateilnehmer 2008
 Miao Tian (* 1993), chinesische Ruderin
 Miao Wei (* 1955), chinesischer Politiker
 Miao Xiaochun (* 1964), chinesischer Fotokünstler und Computergrafiker

Siehe auch:
 Miu